Гисар () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Гисар, Артуро — мексиканский актёр.
 Гисар, Тито (1908—1999) — мексиканский актёр, композитор, певец, преподаватель.
 Гисар Валенсия, Рафаэль (1878—1938) — святой Римско-Католической Церкви, епископ, член католической конгрегации «Рыцари Колумба».